Гаркави — еврейская фамилия. Известные носители:
 Гаркави, Авраам Яковлевич (Альберт Яковлевич; 1839—1919) — русский востоковед и гебраист.
 Гаркави, Александр (Alexander Harkavy, 1863—1939) — еврейский лексикограф, писатель и переводчик на идиш.
 Гаркави, Александр Львович (1924—2007) — советский математик.
 Гаркави, Александр Миронович (1922—1980) — советский литературовед, некрасовед.
 
 Гаркави, Михаил Наумович (1897—1964) — советский конферансье, актёр, юморист.
 Гаркави, Осип Владимирович (1885—1958) — советский специалист в области генетики.
 Гаркави, Хаим Иосифович (1897—1958) — советский нейрохирург и невролог.

См. также 
 Гаркавец
 Гаркавый
 Гарькавый
 Горькавый